Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, prescurtat CMC este o competiție globală de fotbal creată în 2000 pentru cluburile de fotbal masculin, organizată de Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA). Turneul acordă oficial (de jure) titlul de campion mondial.

Participante
Pe lângă clubul campion al țării gazdă a turneului, la competiție participă și cluburile campioane continentale ale celor șase confederații de fotbal. Se desfășoară între câștigătoarele de:
 Ligii Campionilor UEFA
 Ligii Campionilor AFC
 Ligii Campionilor CONCACAF
 CONMEBOL Libertadores
 Ligii Campionilor CAF
 Ligii Campionilor OFC
 Campioana ligii naționale a țării în care se desfășoara competiția.

Istoric

După o primă ediție în 2000 și alta anulată în 2001, competiția numită atunci Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA din 2005 a preluat Cupa Intercontinentală care, din 1960, a opus cluburile campioane din Europa și America de Sud. În 2006, a luat numele de Cupa Mondială a Cluburilor FIFA. Turneul are loc în fiecare an. Echipele câștigătoare au fost onorate de mass-media, de comunitatea sportivă internațională și de FIFA însăși. În 2017, Consiliul FIFA i-a recunoscut cu un document oficial (de jure) pe toți campionii Cupei Intercontinentale cu titlul oficial de campioni mondiali. FIFA a acordat inițial doar câștigătorilor Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA.

Rezultate finale

Perfomanță

După club

După națiune

După confederație

Referință

Legături externe 
 

Fondări în 2000
Competiții organizate de FIFA
Competiții fotbalistice internaționale intercluburi